Морачани могу бити:

 Морачани, припадници брдског племена Морача, у данашњој Црној Гори
 Морачани, општи назив за становнике шире области у сливу реке Мораче
 Морачани, назив за припаднике монашког братства манастира Мораче

Види још
 Морача (вишезначна одредница)